Georgy Konstantinovich Totibadze, peintre géorgien
 Georgy Georgievich Totibadze, peintre, dessinateur et illustrateur géorgien et russe
 Konstantin Georgievich Totibadze, peintre, illustrateur géorgien
